Кончіта Мартінес і Вірхінія Руано Паскуаль були чинними чемпіонками, але цього разу Мартінес вирішила не брати участі.

Руано Паскуаль грала в парі з Паола Суарес, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Кара Блек і Ренне Стаббс.

Блек і Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Анна-Лена Гренефельд і Меган Шонессі з рахунком 6-2, 6-2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 

Acura Classic, парний розряд
Southern California Open